Gray — обозначение имени биолога-систематика, используемое при цитировании названий описанных им организмов.

Может соответствовать следующим персоналиям:
 Грей, Сэмюэл Фредерик (, 1766—1828) — британский химик, фармаколог и ботаник, отец зоологов Джона Эдуарда Грея и Джорджа Роберта Грея.
 Грей, Джон Эдуард (, 1800—1875) —  британский зоолог, сын  Сэмюэла Фредерика Грея (1766—1828)
Грей, Джордж Роберт (, 1808—1872) — британский зоолог, сын Сэмюэла Фредерика Грея (1766—1828)